Harry Hibbs (muzikant), Newfoundlands folkmuzikant
 Harry Hibbs (voetballer), Engels voetballer